Jméno Donatus, počeštěle Donát, nosilo více různých osobností:
 Aelius Donatus (4. století) – římský učenec
 Donatus Magnus (4. století) – heretik a zakladatel sekty
 Svatý Donát (1. století) – křesťanský mučedník
 svatý Donát Scotus († 875) – fiesolský biskup